Russian (englisch für „russisch“) steht für:

 Russian River (Kenai River), Fluss in Alaska  
 Russian River (Pazifischer Ozean), Fluss zum Pazifischen Ozean in Kalifornien

 Rvssian, jamaikanischer Musikproduzent

Siehe auch
 Russisch (Begriffsklärung)